Иоахим Альберт Конрад Анзорге (; , Веймар — , Вик-ауф-Фёр) — немецкий пианист.

Биография 
Сын и ученик Конрада Анзорге, учился также у Р. М. Брайтхаупта и Генриха Барта. До 1933 г. преподавал в Институте церковной и школьной музыки при Кёнигсбергском университете, концертировал в Восточной Пруссии как пианист (в частности, с исполнением всех фортепианных сонат Людвига ван Бетховена). В 1939—1945 гг. профессор Берлинской Высшей школы музыки, работал также в Вене.

Утонул во время купания в море.

Примечания 

Академические музыканты Германии
Преподаватели Берлинской высшей школы музыки
Утонувшие